Ioannis Papadopoulos ist der Name folgender Personen:

* Ioannis Papadopoulos (Unternehmer) (1869–1950), griechischer Kaufmann und Politiker 
 Ioannis Papadopoulos (Schachspieler) (* 1988), griechischer Schachspieler 
 Ioannis Papadopoulos (Schiedsrichter) (* 1982), griechischer Fußballschiedsrichter 

Siehe auch:
 Giannis Papadopoulos (* 1989), griechischer Fußballspieler